
Termin -{TR}- ima više značenja.

 -{TR}- je receptor koagulacionog faktora II.
 Transferinski receptor
 -{TR}- je -{ISO}- 3166-1 alfa-2 oznaka za Tursku.
 RNK komponenta telomeraze